Leithen heißen folgende geographische Objekte:

 Leithen (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Leithen (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Leithen (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Leithen (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Leithen (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Leithen (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Leithen (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Holzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Leithen (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Leithen (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Leithen (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Leithen (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Leithen (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Leithen (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

 Leithen (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Leithen (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Leithen (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Leithen (Gemeinde Aschach), Ort bei Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Leithen am Walde, Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Attersee), Ortsteil von Attersee am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Julbach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Marchtrenk), Ortschaft von Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortsteil von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Weng), Katastralgemeinde und Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Leithen (Gemeinde Großsteinbach), Ortsteil von Großsteinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark 
 Leithen (Gemeinde Ilz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Leithen (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil von Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Leithen (Gemeinde Thalgau), Ortschaft der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Leithen (Gemeinde Reith bei Seefeld), Katastralgemeinde und Rotte von Reith bei Seefeld, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

sowie:
 Edelsitz Leithen, Oberösterreich

Leithen ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad von der Leithen (1772–1829), Landrat der Kreise Bochum, Dortmund und Hagen

Siehe auch:
 Leiten
 Leithe
 Leite (Hang) – zur Namenkunde